Са́винова — женская форма русской фамилии Савинов, а также название деревень в России.

Носительницы фамилии 
 Савинова, Валентина Никифоровна (1937—1996) — Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР.
 Савинова, Евгения Исидоровна — советский врач, депутат Верховного Совета СССР (1989—1991).
 Савинова, Екатерина Николаевна (род. 1937) — советская крутильщица, полный кавалер Ордена Трудовой Славы (1986).
 Савинова, Екатерина Фёдоровна (1926—1970) — советская киноактриса.
 Савинова, Елена — российская волейболистка, обладатель Кубка России в составе клуба «Балаковская АЭС» (1999).
 Савинова, Любовь Степановна (ур. Константинова; род. 1938) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда (1966).
 Савинова, Людмила — российская легкоатлетка, чемпионка России по спортивной ходьбе на 3000 м в помещении (1992).
 Савинова, Мария Сергеевна (в замужестве — Фарносова; род. 1985) — российская легкоатлетка, чемпионка мира в беге на 800 м в помещении (2009, 2010).
 Савинова, Нина Григорьевна (род. 1942) — советский бригадир газового предприятия, полный кавалер Ордена Трудовой Славы (1986).
 Савинова, Тамара Фёдоровна (в замужестве Волынова; род. 1935) — советский учёный-металлург.
 Савинова, Яна Сергеевна (род. 1991/1992) — российская гандболистка, игрок чемпионата России в составе клуба «Кубань».

Деревни 
 Савинова — упразднённая деревня в Заларинском районе Иркутской области.
 Савинова — деревня в Новолялинском городском округе Свердловской области.
 Савинова — деревня в Омутинском районе Тюменской области.

См. также 
 Савиново